El Congrés Internacional de Matemàtics de 1994 va ser el vint-i-second Congrés Internacional de Matemàtics celebrat del 3 d'agost a l'11 d'agost de 1994 a Zuric, Suïssa.

Aquesta va ser la tercera vegada que Zuric celebrava un Congrés Internacional de Matemàtics.

Visió general 
El 3 d'agost de 1994, durant la cerimònia d'obertura del Congrés a Zuric, es van lliurar quatre Medalles Fields i el Premi Nevanlinna. David Mumford de la Harvard University, president del Comitè de Medalla Fields i vicepresident de la Unió Matemàtica Internacional, va cridar els medallistes a l'escenari. El president honorari del Congrés Internacional de Matemàtics, Beno Eckmann, fundador de l'Institut de Recerca Matemàtica de l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric i antic secretari de la Unió Matemàtica Internacional, va presentar les medalles. Pierre-Louis Lions, Jean Bourgain, Efim Zelmanov i Jean-Christophe Yoccoz van guanyar la medalla Fields.

El president del Comitè del Premi Nevanlinna, Jacques-Louis Lions del Collège de France, va presentar aquest premi. Avi Wigderson va guanyar el Premi Nevanlinna.

Referències 

Congrés Internacional de Matemàtics
Esdeveniments del 1994